Chiesa di Santa Maria dei Miracoli – a Brescia
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli – a Messina
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli – a Mussomeli
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli – a Napoli
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli – a Palermo
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli – a Pianetto
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli – a Ragusa 
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli – a Roma
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli – a Venezia
Santa Maria dei Miracoli presso San Celso – a Milano

Pagine correlate
Santuario di Santa Maria dei Miracoli
Santuario della Madonna dei Miracoli